Bílé Karpaty (slovakiska: Biele Karpaty) är en bergskedja i Tjeckien. Den ligger i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Prag.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Tjeckien
Berg i Tjeckien 200 meter över havet eller högre